Érythrose peut désigner :
 érythrose, en chimie, un aldose à 4 atomes de carbone. 
 érythrose, en médecine, une coloration rouge de la peau.

Voir aussi 
 Syndrome du rougissement asiatique